Геннадий Зино́вьев:
 Зиновьев, Геннадий Михайлович (1941—2021) — украинский физик-теоретик, член-корреспондент НАН Украины.
 Зиновьев, Геннадий Степанович (род. 1939) — российский учёный, доктор технических наук.